Jaroslav Claude Bedřich Alois kníže z Lobkowicz (18. června 1910 Zámeček, Plzeň – 7. května 1985 Plzeň 3-Křimice, dnes Plzeň 5-Křimice) pocházel z konopišťsko-křimické linie šlechtického rodu Lobkoviců.

Byl 13. knížetem z Lobkowicz a vladařem domu lobkowiczkého, 7. vévodou z Roudnice a okněžněným hrabětem ze Sternsteinu (1954). Jeho otec Jaroslav z Lobkovic byl c. k. komořím císaře Františka Josefa I., matka Marie Terezie byla dcerou Fridricha Jiřího, 4. vévody z Beaufort-Spontinu, vlastníka Bečova nad Teplou.

Život 
Absolvoval vysokou školu zemědělskou ČVUT. V září 1939 byl signatářem Národnostního prohlášení české šlechty. Za války byla na majetek jeho rodiny uvalena vnucená správa. Po válce byl v roce 1945 majetek vrácen a v roce 1948 vyvlastněna půda nad 50 ha. V roce 1950 byla na majetek uvalena národní správa a zámek převzala Národní kulturní komise. Po znárodnění pracoval jako správce na zámku a po propuštění z funkce správce nastoupil jako cestář ke Správě silnic. Po léčení v Tatrách v roce 1958 začal pracovat jako skladník v podniku Kniha v Plzni.

Rodina 
Dne 11. července 1940 se v Praze oženil s Gabrielou z Korff-Schmising-Kerssenbrocku (29. listopad 1917 Klatovy – 30. červenec 2008 Dymokury), dcerou Klementa z Korff-Schmising-Kerssenbrocku (1883–1960) a Marianny z Waldstein-Wartenbergu (1886–1946). Gabriela pocházela ze staré původně vestfálské rodiny, do svatby bydlela v Klatovech. Byla dámou Řádu hvězdového kříže a Maltézského řádu. Narodilo se jim 5 dětí:

 1. Polyxena (* 28. 4. 1941 Praha)
 ∞ (22. 4. 1961 Vejprnice) Theobald Czernin (7. 7. 1936 Dymokury – 12. 7. 2015 Praha)
 2. Jaroslav (* 16. 8. 1942 Plzeň), 14. kníže z Lobkovic
 ∞ (29. 7. 1971 Chevry-en-Sereine) Elisabeth de Vienne (* 25. 8. 1947 Paříž)
 3. Marie Leopoldina (8. 12. 1943 Plzeň – 2. 10. 2017 Klatovy)
 ∞ (4. 7. 1964 Vejprnice) Jan Bosco Sternberg (25. 11. 1936 Praha – 14. 9. 2012)
 4. František Václav (5. 1. 1948 Plzeň – 17. 2. 2022 Ostrava), první biskup ostravsko-opavský (od 1996)
 5. Zdeněk Vojtěch (* 8. 4. 1954 Plzeň), řádové jméno Filip, opat Kanonie premonstrátů v Teplé (od 2011)

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 Příběhy české šlechty, Vladimír Votýpka, nakladatelství Ladislav Horáček, Paseka, Praha a Litomyšl, rok vydání: 1995, 2001, 2002, , stran 408, 3. vydání

Externí odkazy 
 Rodokmen Lobkowiczů na stránkách genealogy.euweb.cz (Miroslav Marek)
 Rodokmen s erby na stránkách www.roskildehistorie.dk

Jaroslav Claude
Čeští šlechtici
Narození 18. června
Narození v roce 1910
Úmrtí 7. května
Úmrtí v roce 1985
Úmrtí v Plzni
Muži